Финал Кубка Англии 1991 года — 110-й финал Кубка Англии, старейшего футбольного турнира в мире. Матч состоялся 18 мая 1991 года на стадионе «Уэмбли». В нём сыграли футбольные клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест». «Тоттенхэм» одержал победу в матче со счётом 2:1, став на тот момент самым титулованным клубом в Кубке Англии с восемью победами (позднее этот рекорд был превзойдён сначала «Арсеналом», а затем «Манчестер Юнайтед»).

Отчёт о матче

Путь к финалу

Ссылки 
 1991 FA Cup final: Tottenham v Nottingham Forest — where are they now?

1991
Футбол в Европе в 1991 году
Кубок Англии 1991
Кубок Англии 1991
События 18 мая
Май 1991 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1991 году
1991 год в Лондоне